Le nom château de Bellevue est porté par plusieurs édifices :

Allemagne 
 Château de Bellevue à Berlin

Belgique 
 Château de Bellevue à Gors-Opleeuw

France 
Par ordre alphabétique de communes (ou anciennes communes) :
 le château de Bellevue à Albi (Tarn)
 le château de Bellevue à Baigts-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), hébergeant un établissement médico-social de travailleurs handicapés ;
 le château de Bellevue à La Cerlangue (Seine-Maritime) ;
 le château de Bellevue au Chesnay (Yvelines) ;
 le château de Bellevue au Clerjus (Vosges) ;
 le château de Bellevue à Crouy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) ;
 le château de Bellevue de l'ancienne commune de Frénois à Sedan (Ardennes), lieu de la reddition de l'armée française le  ;
 le château de Bellevue à Lavaur (Tarn)
 le château de Bellevue à Lisle-sur-Tarn (Tarn)
 le château de Bellevue à Lussac (Gironde) ;
 le château de Bellevue à Meudon (Hauts-de-Seine) construit pour Madame de Pompadour ;
 le château de Bellevue à Mezel (Puy-de-Dôme) ;
 le château de Bellevue à Nogent-sur-Vernisson (Loiret) ;
 le château de Bellevue à Pouancé (Maine-et-Loire) ;
 le château de Bellevue à Puyrenier (Dordogne) ;
 le château de Bellevue à Razac-de-Saussignac (Dordogne) ;
 le château de Bellevue à Saint-Avit (Charente) ;
 le château de Bellevue situé à Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l'Ain ;
 le château de Bellevue à Sainte-Cécile (Vendée) ;
 le château de Bellevue à Tigeaux (Seine-et-Marne) ;
 le château de Bellevue à Toulouse (Haute-Garonne) ;
 le château de Bellevue à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) ;
 le château de Bellevue à Yzeure (Allier).

Voir aussi

Notes et références 

Bellevue